Villa Litta Modignani – Ossona
 Villa Litta Bolognini Modigliani

Pagine correlate
 Villa Litta